Стеффен — фамилия. Известные носители:
 Стеффен, Зак (род. 1995) — американский футболист.
 Стеффен, Энтони (1930—2004) — итало-бразильский актёр.

См. также 
 Штеффен